Tomek Wilmowski
 Andrzej Wilmowski
 Cykl powieści o Tomku Wilmowskim